

Прізвище 

 Річард Лестер — британський веслувальник 
 Ронні Лестер — американський баскетболіст, захисник
 Шон Лестер — ірландський дипломат

Топоніми

Лестер — місто в Англії

Лестер — місто, штат Массачусетс
 Лестер — місто, штат Нью-Йорк
 Лестер — місто, штат Вермонт
 Лестер — селище, штат Нью-Йорк

 Лестер — місто, штат Алабама
 Лестер — місто, штат Айова
 Лестер — місто, штат Західна Вірджинія

Інше 
 Лестер Сіті — футбольний клуб
 Граф Лестер — титул
 14583 Лестер — астероїд

Англійські прізвища